Тига:

 Тига (приток Бакчара) — река в Томской области.
 Тига (приток Сарса)
 Tiga — канадский музыкант.